Плеще́ево о́зеро:
 Плещеево озеро — моренное пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России. 
 Плещеево озеро — национальный парк на юго-западе Ярославской области России.

См. также 
 Плещеево